Беницкий — фамилия; имеет женскую форму Беницкая.
 Беницкий, Александр Петрович (1780—1809) — российский поэт, переводчик, издатель, редактор, беллетрист и критик.
 Беницкий, Петер (1603—1664) — словацкий поэт, писал на словцком и венгерском языках.
 Беницкий, Ференц (1833—1905) — венгерский политик, театральный деятель.